Партити́в (от  — часть), части́чный паде́ж или раздели́тельный паде́ж — грамматический падеж в некоторых языках, например, в финском, эстонском и удмуртском.

Эта форма склонения существительных, прилагательных, местоимений и числительных в основном используется для обозначения свойства «частичности».

Русский партитив 
В русском языке партитив иногда называют «вторым родительным», поскольку лишь у ограниченного числа слов его форма отлична от родительного падежа, но употребление его довольно распространено.

Возьми-ка кофейку холодненького…

В большинстве случаев в современном русском языке партитив может быть заменён родительным или винительным падежами, иногда возможно то и другое: вместо стакан сахару (партитив) — стакан сахара (родительный падеж); вместо налить чаю (партитив) — налить чая (родительный падеж), также налить чай (винительный падеж).

Финский партитив 
В финском языке партитив, наряду с номинативом, является самым важным падежом. Оба падежа выступают падежами подлежащего, дополнения и именной части сказуемого. Партитив указывает на частичный охват объекта действия:
  — Я читаю книгу

Окончания партитива в финском языке: -a/-ä, -ta/-tä, -tta/-ttä.

В финском языке партитив также выражает неопределенное количество чего-либо:
  — У тебя есть деньги?

Партитив используется также после слов, определяющих меру, степень и количество:
  — В квартире мало места
  — У него было много денег

Синтаксические функции слов, выраженных партитивом (значение и употребление партитива)

Подлежащее в партитиве

1) Подлежащее в партитивной падежной форме финского языка можно разделить на две группы:

а) в роли подлежащего выступают слова, относящиеся к делимым

Такое подлежащее обозначает неопределённое множество, выступает в партитиве единственного числа. Обычно стоит в абсолютном конце предложения:
  — В бутылке сок
  — На площадь пришёл народ

б) в роли подлежащего выступают слова, относящиеся к неделимым

Чаще всего выступает в форме партитива множественного числа, при этом сказуемое всегда в форме единственного числа. Подлежащее стоит в конце предложения:
  — На улице машины
  — Здесь счастливые дети

Подлежащее также выступает в форме партитива при обозначении неопределённого количества:
  — Дети (неопределённое количество) играют во дворе
  — Дети (известное количество) играют во дворе

2) Партитив употребляется при отрицании:
  — На улице нет машины
  — На улице нет машин

Сказуемое в партитиве

Партитив используется для выражения именной части составного сказуемого (предикативная часть), если:

а) подлежащее выражено неделимым существительным:
  — Он один из лучших писателей нашей страны
  — Розы — красные
  — Мы — русские

б) подлежащее выражено делимым существительным:
  — Кофе был хорошим
  — Иногда жизнь бывает сложной
  — Время — деньги

Предикатив характеризует предмет или человека с помощью глагола olla — быть. Сочетание подлежащего в партитиве с партитивным предикативом невозможно ( — неверно; верно — )

в) подлежащее выражено инфинитивом или придаточным предложением:
  — Очевидно, что…
  — Самое лучшее — это трудиться

г) в предложении отсутствует подлежащее:
  — На лекции было интересно

Дополнение в партитиве

Партитивное оформление прямого дополнения указывает на частичный охват объекта действием:
  — Я крашу дом
  — Лиса пишет письмо

В отрицании прямое дополнение выражается партитивной формой:
  — Я не читал эту книгу
  — Не покупай машину!

Партитив передает видовую несовершенность, процессуальность, незавершённость действия, которая переводится на русский язык глаголом несовершенного вида:
  — Читаю книгу
  — Ем яблоко

Действие является незавершённым ни в настоящем, ни в прошлом времени
  — Силья пьёт молоко
  — Силья пила молоко

Партитив позволяет передать значение неопределённости объекта, неопределённого множества, части, неограниченного количества:
  — Они смотрели картины (вообще все картины)
  — Они смотрели картины (только эти)

Ряд глаголов сильного управления требует при себе только партитивного управления:
  — Ждать счастья
  — Любить ребёнка
  — Ненавидеть соседа
  — Интересовать меня

См. также

Ссылки 

Падеж